Sunrise: A Song of Two Humans - filme com Janet Gaynor (1927)
 Sunrise (Alasca) - uma região censo-designada localizada no estado do Alasca
 Sunrise (empresa) - estúdio de produção e criação de anime
 Sunrise (Flórida) - cidade localizada no estado americano da Flórida, no condado de Broward

Desambiguação
Desambiguações de topônimos